Станцио́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Станционная улица — улица в Симферополе.
 Станционная улица — улица в Феодосии.

Россия 
 Станционная улица — улица в Арзамасе.
 Станционная улица — улица в Дубне.
 Станционная улица — улица в Иванове.
 Станционная улица — улица в Ижевске.
 Станционная улица — улица в посёлке железнодорожной станции Дербышки Советского района Казани.
 Станционная улица — улица в Королёве.
 Станционная улица — улица в Курске.
 Станционная улица — улица в Липецке.
 Станционная улица — улица в Москве.
 Станционная улица — улица в Мытищах.
 В Новосибирске:
 Станционная улица,
 2-я Станционная улица.
 Станционная улица — улица в Орле.
 Станционная улица — улица в Петрозаводске.
 Станционная улица — улица в Сыктывкаре.

Украина 
 Станционная улица — улица в Донецке.
 В Одессе:
 1-я Станционная улица.
 2-я Станционная улица.
 3-я Станционная улица.
 Станционная улица — улица в Ужгороде.